

Geografia 
 San Sigismondo – frazione di Chienes in provincia di Bolzano

Persone

Santi
 Sigismondo – re dei burgundi e santo, celebrato il 1º maggio
 San Sigismondo Felice Feliński – arcivescovo di Cracovia, celebrato il 23 settembre
 San Sigismondo Gorazdowski – sacerdote polacco, celebrato il 1º gennaio

Beati
 beato Sigismondo (Zygmunt) Sajna – sacerdote polacco, martire del nazismo, celebrato il 17 settembre;
 beato Sigismondo (Zygmunt) Pisarski – sacerdote polacco, martire del nazismo, celebrato il 30 gennaio.

Altro
 San Sigismondo – dipinto di Andrea Previtali

Pagine correlate 
 Sankt Sigmund – pagina di disambiguazione